Galard ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Gustave de Galard (1779–1841), französischer Maler, Lithograph und Karikaturist
 René de Galard de Béarn, Marquis de Brassac (1699–1771), französischer Offizier und Komponist des Barock